До́нальдсон () — шотландське патронімічне прізвище у значенні «син Дональда» або спрощений англіфікований варіант прізвища Макдональд (від ).

Відомі носії:
 Олена Дональдсон-Ахмиловська (, ; 1957—2012) — радянська та американська шахістка, гросмейстер.
  (; 1871—1947) — колишній шотландський футболіст, нападник.
  (;  1958) — американський шахіст, міжнародний майстер.
 Волтер Дональдсон (; 1907—1973) — колишній шотландський гравець у снукер.
 Дейв Дональдсон (;  1978) — канадський економіст, професор економіки в Массачусетському технологічному інституті.
 Клейтон Дональдсон (;  1984) — ямайський футболіст, нападник.
 Лілі Дональдсон (;  1987) — британська топ-модель.
  (;  1926) — американський джазовий саксофоніст.
  (;  1945) — новозеландський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Саймон Дональдсон (;  1957) — англійський математик.
  (;  1947) — американський письменник-фантаст.
 Ян Стюарт Дональдсон (; 1957—1993) — британський музикант.

Примітки 

Патронімічні прізвища